

Cinema 
Freiheit, cortometraggio del regista George Lucas

Giornali 
Die Freiheit, giornale anarchico tedesco

Geografia 
 Münchner Freiheit, piazza del quartiere Schwabing di Monaco di Baviera.

Musica 
Münchener Freiheit, o semplicemente Freiheit, gruppo musicale tedesco

Persone 
Inge Nahlik-Freiheit, cantante tedesco
Jan Freiheit (1962), musicista tedesco
Peter Freiheit, compositore tedesco

Politica 
Süd-Tiroler Freiheit (STF), partito politico tirolese

Altri progetti